И́сса — деревня в Велейской волости Пушкиногорского района Псковской области России.

Расположена на берегу реки Исса, в 28 км к юго-западу от райцентра Пушкинские Горы.

Население 

Численность населения составляет 378 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Пушкиногорского района